Ornithocephalus – przestarzała nazwa kiedyś stosowana do okazów pterozaura, teraz zaklasyfikowanych jako pterodaktyl
 Ornithocephalus (botanika) – rodzaj z rodziny storczykowatych